Амза Пелля (; 7 апреля 1931 — 12 декабря 1983) — румынский актёр. Для зрителей на пространстве бывшего СССР наиболее известен ролями Децебала в фильмах «Даки» и «Колонна», а также Михая Храброго в одноимённой картине. В 1977 году получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль («Всегда виновен»).

Биография 
Амза Пелля родился 7 апреля 1931 года в городе Бэйлешти, Олтения, Румыния. В 1956 году окончил институт театра и кино имени Караджале. В том же году дебютировал в Национальном театре Крайовы. С 1961 года, после первой роли в фильме «Жажда» (), регулярно снимается в кино. Играл в театре Комедии и Национальном театре (Бухарест), позже вновь вернулся в Крайова. Одновременно исполнил главные роли в таких фильмах, как «Даки», «Михай Храбрый», «Всегда виновен», популярном цикле о приключениях комиссара Миклована и комиссара Романа и других. В 1973—1974 годах был директором Национального театра Крайовы. В конце 1970-х годов создал образ дяди Марина — яркий, народный характер шутника из Олтении, ставшего позже чрезвычайно популярным. Умер 12 декабря 1983 года от онкологического заболевания. Похоронен в Бухаресте на кладбище Беллу.

Отец актрисы Оаны Пелля («Мария, Мирабела в Транзистории», «Дитя человеческое», «Огонь и Лёд: Хроники Драконов» и другие фильмы)

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 1977 — приз за лучшую мужскую роль X Московского международного кинофестиваля («Всегда виновен»)

Ссылки 
 Сайт памяти актёра  
 

Актёры озвучивания Румынии
Выпускники института имени Караджале
Умершие от рака
Похороненные на кладбище Беллу